Chi Chunxue (; ur. 4 stycznia 1998) – chińska biegaczka narciarska. Wystąpiła na mistrzostwach świata. Nigdy nie punktowała w zawodach pucharu świata. Swój największy sukces odniosła 4 stycznia 2014 we włoskim Val di Fiemme, zajmując 47. miejsce w biegu na dystansie 5 km techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Rezultaty na stronie FIS 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Chińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1998